Norbury kan syfta på:

Storbritannien 

 Norbury, Staffordshire, ort i England, 
 Norbury, Shropshire, ort i England, 
 Norbury, Cheshire, ort i England,